Дидинский тоннель — расположенный в районе железнодорожного перегона Дидино, названного в честь посёлка Дидино, входящего в состав городского округа Первоуральск. 

Координаты: .

Строительство тоннеля было закончено в 1918 году. Эксплуатировался 77 лет и в 1995 году был закрыт из-за того, что начал постепенно разрушаться из-за грунтовых вод. Во время гражданской войны имел стратегическое значение — через него проходили эшелоны Колчака, отступавшие в Сибирь.

Нынешнее время 
На данный момент тоннель является точкой притяжения для многих людей. Туда едут жаждущие приключений и необычного. В выходные дни можно встретить довольно много посетителей.

В августе 2022 арт-группа "ПСЛЧ" создала в Дидинском тоннеле работу "Притча". На западном портале была размещена надпись "Всё проходит", по центру тоннеля "И это пройдет", а на восточной стороне — "Ничего не проходит". Работа сделана по мотивам притчи о кольце царя Соломона и является метафорой пути по тоннелю.

Примечания

Ссылки 

 Спектакль Театра драмы «Вариант» “Сказания о земле Уральской. Тайна Дидинского тоннеля”, 2018 год. Возрастной ценз. Режиссер - Леван Допуа. Композитор – Александр Фоминцев. Продолжительность спектакля 1 час 30 минут. Авторский проект Театра драмы «Вариант» «Сказания о Земле Уральской» ориентирован на изучение и работу с так называемой “малой историей”, однако рассматривает её в контексте истории страны и мира. Зритель знакомится с людьми и событиями, произошедшими на его, зрителя, малой родине, о которых он чаще всего ничего не знал или знал мало и поверхностно. Спектакль «Дидинский тоннель» переносит зрителя в начало 20 века. Строительство тоннеля, самоубийство проектировщика, обнаружение Демидовских сокровищ, расстрел царской семьи – параллельно развивающиеся события, объединённые причудливо переплетёнными судьбами обычных людей. https://театр-первоуральск.рф/

Литература 
 Каптиков А.Ю. Чижева С.В. Архитектура зданий и сооружений железных дорог Урала // Академический вестник УралНИИпроект. 2016. №3.

Заброшенные тоннели России
Железнодорожные тоннели России
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1918 году
Железнодорожный транспорт Свердловской области
Здания и сооружения Свердловской области
История Свердловской области
Городской округ Первоуральск